New Year steht für:

 New Year (Rose), Rosensorte
 New Year (Oper), Oper von Michael Tippett (1986–1988)

Filme:
 New Year (1993), US-amerikanischer Film von Jeff Bleckner 
 New Year (2006), US-amerikanischer Film von Susan Tuan 
 New Year (2010), kanadischer Dilm von Phil Borg 
Weiteres:
 New Year Nunatak
 New Year Peak
Siehe auch:
 Neujahr (Begriffsklärung)